Чуракаевский сельсовет

 Чуракаевский сельсовет (Альшеевский район) — Башкортостан
 Чуракаевский сельсовет (Татарстан) — Калининский район, Татарстан